Humberstone steht für:
 H. Bruce Humberstone (1901–1984), US-amerikanischer Filmregisseur
 Humberstone (Ontario), Ort in der kanadischen Provinz Ontario
 Humberstone (Chile), siehe Humberstone- und Santa-Laura-Salpeterwerke

Humberstone ist der Name folgender Personen:
 Holly Humberstone, britische Sängerin